Europe (grup de rock)
 Europe (Vela), classe internacional d'embarcació de vela dissenyada en Bèlgica per Alois Roland el 1960 
 Europe 1 o Europe n°1, ràdio privada i generalista francesa propietat del grup Lagardère Active. Va ser creada el 1955
 James Reese Europe (Mobile, Alabama, 1881 - Boston, Massachusetts, 1919), pianista, violinista, director de orquestra i compositor estatunidenc de ragtime i jazz
 Europe (revista), revista literària francesa